Venceremos puede referirse a:

 Venceremos, canción política Chilena; 
 Venceremos, sencillo de Quilapayún del disco Vivir como él que incluye dicha canción; 
 Venceremos!!, EP de Quilapayún, Isabel y Ángel Parra; 
 Venceremos - Hommage à Salvatore Allende, álbum chileno-francés de 2003; 
 We shall overcome (en español, Venceremos), canción de protesta; o
 Radio Venceremos, radioemisora clandestina de El Salvador.